Leue ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Leue (* 1968, Pseudonym: Lars Simon), deutscher Schriftsteller
 Anja Leue (* 1977), deutsche Psychologin
 August Leue (1854–1922), deutscher Architekt, Offizier und Kolonialbeamter
 Eckhard Leue (* 1958), deutscher Kanute
 Erik Leue (* 1985), deutscher Kanute
 Friederike Leue (* 1984), deutsche Kanutin
 Friedrich Gottfried Leue (1801–1872), deutscher Rechtsreformer
 Günther Leue (1924–2010), deutscher Managementberater und Mailbox-Pionier
 Hans Joachim Bärwinkel-Leue, deutscher Jurist und Autor
 Reinhard Leue (1929–2012), deutscher evangelischer Theologe
 Rolf Leue (* 1933), deutscher Kanute
 Sigrid Leue (1934–2010), deutsche Kanutin
 Torsten Leue (* 1966), deutscher Versicherungsmanager

Leue ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Leue (Gemeinde Au), Weiler bei Au im Bregenzerwald, Vorarlberg
 Naturschutzgebiet Leue, im Landkreis Dahme-Spreewald

Siehe auch:
 Loye